Kettnerites abraham är en ringmaskart. Kettnerites abraham ingår i släktet Kettnerites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 K. a. abraham
 K. a. isaac

Källor 

Havsborstmaskar
abraham